

Patronyme 
 ou  est un nom de famille japonais comptant 280 titulaires, principalement dans les préfectures de Fukuoka et Hiroshima. Le caractère 鵤 peut aussi former le nom Ikaruka.

Personnalités 
 , fabricant japonais de poupées des époques Azuchi Momoyama et Edo ;
 , commandant militaire de l'époque Sengoku aussi connu sous le nom d' ;
 , romancière japonaise ;
 , joueur japonais de basketball ;
 , chercheur japonais ;

Personnages de fiction 
 , personnage de Fairy Tail ;
 , ,  et , personnages du manga High School Samurai ;
 , personnage de Twin Star Exorcists ;
 , personnage de Twin Star Exorcists et frère de la précédente.

Prénom 

 est aussi un prénom masculin japonais.

Prénoms associés 
Quelques autres prénoms utilisant uniquement les caractères 斑鳩 :
 Masculins : Ikaru.

Notes et références

Voir aussi 
 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais